Pippin steht für:
 Pippin (Name), männlicher Vorname und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pippin Peaks, Gebirgsgruppe im Grahamland, Antarktika
 Pippin, ursprünglicher Name einer Holzachterbahn in Kennywood, Pennsylvania, siehe Thunderbolt (Kennywood)
 Pippin (Musical), US-amerikanisches Broadway-Musical
 Linoeus Pippin, Apfelsorte, siehe Gelber Bellefleur
 Apple Pippin, Name einer Spielekonsole von Apple

Siehe auch:
 Pippiniden, fränkische Herrscherfamilie